Антиохида (, III век до н. э.) — супруга правителя Софенского царства Ксеркса Армянского.

Биография 
Антиохида была дочерью царя Селевка II Каллиника и сестрой Антиоха III Великого.

В 212 году до н. э. Антиох осадил столицу Софены Аршамашат. По свидетельству Полибия, Ксеркс сначала хотел спастись бегством, но затем, опасаясь потерять не только город, но всё царство, решил вступить с Антиохом в переговоры. Несмотря на советы своих «первых друзей», селевкидский правитель даровал помилование Ксерксу и простил большую часть положенной дани. Также Антиох выдал за властителя Софены свою сестру Антиохиду, «своим царским великодушием снискав себе дружбу и расположение всех жителей». Этот союз, по замечанию А. Г. Бокщанина, являлся свообразной психолого-дипломатической подготовкой к восточной кампании Антиоха, преследуя целью обеспечить безопасность северного фланга и тыла его армии.

Впоследствии, воодушевлённый своими успехами в «верхних сатрапиях», Антиох стал готовиться к походу на запад, чтобы подчинить непокорных малоазийских правителей и начать завоевания в Европе. В 201 году до н. э. он приказал сестре отравить мужа и овладел Софеной. Армянские царства были превращены в сатрапии, во главе которых Антиох поставил своих полководцев.

Литература 
Первичные источники
 Полибий. Всеобщая история (VIII.25.5)

Исследования
 Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. — М., 1966. С. 199.
 История Древнего мира. Том 2. Расцвет древних обществ. Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. — 1989.
 История армянского народа (С древнейших времён до наших дней). Под. ред. проф. М. Г. Нерсисяна. — Ереван, 1980. С. 35.
 R. Schmitt  Xerxes i. The Name//Encyclopedia Iranica.
 

Селевкидские принцессы
Жёны царей Софены
Супруги правителей III века до н. э.